Manfred Starke, né le  à Windhoek, est un footballeur international namibien, possédant également la nationalité allemande. Il évolue au poste d'ailier au VfB Oldenburg.

Carrière 

Manfred Starke s'engage avec le FC Carl Zeiss Jena lors de l'été 2015.

Il honore sa première sélection internationale le  lors d'un match amical contre le Rwanda.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international namibien
Joueur du Hansa Rostock
Joueur du FC Carl Zeiss Iéna
Joueur du FC Kaiserslautern
Joueur du FSV Zwickau
Joueur du VfB Oldenburg
Naissance en février 1991
Naissance à Windhoek